Ján Svorada ist der Name folgender Personen:

* Ján Svorada (Radsportler, 1945) (* 1945), tschechoslowakischer Radrennfahrer 
 Ján Svorada (Radsportler, 1968) (* 1968), tschechischer Radrennfahrer